Сет Адам Карри (; род. 23 августа 1990 года в Шарлотте, штат Северная Каролина, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс». На драфте НБА 2013 года не был выбран ни одним из клубов. В составе юношеской сборной США стал чемпионом мира среди юношей до 19 лет 2009 года в Новой Зеландии. Играет на позициях атакующего защитника и разыгрывающего защитника.

Карьера 
Отец Сета, Делл Карри, бывший профессиональный баскетболист, 16 лет проведший в различных клубах НБА, в настоящее время является комментатором на матчах «Шарлотт Хорнетс». Мать Сета, Соня, играла за волейбольную команду Политехнического университета Виргинии. Старший брат Сета, Стефен Карри, является игроком «Голден Стэйт Уорриорз».

Сет окончил среднюю школу Шарлотты в 2008 году, как и старший брат и где его отец провёл 10 лет, выступая за команду «Шарлотт Хорнетс». В составе школьной команды Карри включался в символические сборные конференции и штата. Карри набирал среднем 22,3 очка, 5 подбора и 5 передач. Процент попаданий с игры у Карри составил 52, в то время как трехочковые броски он реализовывал с процентом 49.

Колледж 
После окончания школы Сет продолжил обучение в университете Либерти, Вирджиния). В свой первый сезон, он возглавил рейтинг первокурсников США набирая в среднем 20,2 очков за игру. После сезона 2008/09 годов Карри перевелся из университета Либерти в Университет Дьюка. По правилам NCAA, ему пришлось пропустить один сезон, так Карри провел сезон 2009/10 вне баскетбола. За «Дьюк» он играл под номером 30, как его брат, Стефен Карри. Как студент-второкурсник, Карри стал играть в стартовой пятёрке «Голубых Дьяволов», после тяжелой травмы ноги первокурсника Кайри Ирвинга. В игре против университета Майами, Карри стал самым результативным игроком команды с 17 очками при 57 % реализации за 22 минуты проведенных на площадке. Он набрал рекордные 22 очка в игре против Северной Каролины 9 февраля 2011 года. На 29 декабря 2012 он набрал рекордные в карьере 31 очка в матче против колледжа Санта-Клары. В последний университетский год он реализовывал трёхочковые с процентом — 46,5 % и при этом набирал по 17,5 очка в среднем за игру.

В 2013 году Карри был включён во вторую символическую сборную лучших игроков студенческого чемпионата США.

НБА 
После окончания обучения в колледже Карри выставил свою кандидатуру на драфте НБА 2013 года, однако не был выбран. 23 августа 2013 года Карри подписал негарантированный контракт с клубом «Голден Стэйт Уорриорз», однако 25 октября команда отказалась от его услуг. 6 ноября он был приобретён клубом «Санта-Круз Уорриорз», выступающим в лиге развития НБА. 24 декабря 2013 года Карри подписал контракт с командой «Мемфис Гриззлис». 22 июля 2015 подписал двухлетний контракт на 2 млн. долларов с «Сакраменто Кингз».

18 ноября 2020 года был обменян в «Филадельфию Севенти Сиксерс», взамен клуб «Даллас Маверикс» получил Джоша Ричардсона и драфт права на Тайлера Бея (36-й пик).

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки «Либерти Флэймз» (баскетбол)
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Санта-Круз Уорриорз»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Эри Бэйхокс» (2008-2017)
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»